Longtang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Longtang (socken i Kina, Chongqing), 
 Longtang (socken i Kina, Hunan), 

Robotskapade Kinaförgreningar